Пе́рша лі́га СРСР з фу́тболу 1988 — вісімнадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Памір» (Душанбе). Чемпіонат тривав з 4 квітня по 5 листопада 1988 року. Ліміт нічиїх дорівнював 12.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Посилання 
 Перша ліга - 1988
 Перша ліга - 1988  
 Soviet Union 1988  

88
СРСР